Over the Hills and Far Away ():

Музыка 
 Over the Hills and Far Away — английская народная песня 17-го века
 Over the Hills and Far Away — песня Led Zeppelin с альбома Houses of the Holy
 Over the Hills and Far Away — мини-альбом Nightwish
 Over the Hills and Far Away — детский марш Перси Грейнджера (1882—1961)
 Over the Hills and Far Away — оркестровая пьеса Фредерика Делиуса (1862—1934)
 Over the Hills and Far Away — песня британской группы The Mission
 Over the Hills and Far Away — песня Гэри Мура из альбома Wild Frontier, исполненная также группами Nightwish и Thyrfing
 Over the Hills and Far Away — основная музыкальная тема британского сериала «Приключения королевского стрелка Шарпа» исполненная John Tams.

Другое 
 Over the Hills and Far Away — собрание коротких рассказов Эдварда Дансени
 Over the Hills and Far Away — стихотворение Уильяма Эрнеста Хенли
 Over the Hills and Far Away — роман 2002 года 
 Over the Hills and Far Away — эпизод третьего сзеона сериала «Холм одного дерева»